Turturconchata är ett släkte av svampar. Turturconchata ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Turturconchata